Чемошу́р — топоним в Удмуртии:

 Чемошур — деревня в Завьяловском районе.
 Чемошур — деревня в Игринском районе.
 Чемошур — деревня в Увинском районе.
 Чемошур — река, приток Чужьяловки.